Andrea Alciati (Milano, 8 maggio 1492 – Pavia, 12 gennaio 1550) – umanista
 Antonio Ambrogio Alciati (Vercelli, 1878 – Milano, 1929) – pittore
 Francesco Alciati (Milano, 2 febbraio 1522 – Roma, 20 aprile 1580) – cardinale
 Giovanni Paolo Alciati (Savigliano, circa 1515 – Danzica, 1573) – teologo antitrinitario
 Terenzio Alciati (Roma, 15 novembre 1570 – 12 novembre 1651) – storico